Acland ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Acland (1930–2021), britischer Diplomat
 Arthur Floyer-Acland (1885–1980), britischer Generalleutnant
 Christian Henrietta Caroline Acland (1750–1815), britische Offiziersgattin
 Emily Acland (1830–1905), neuseeländische Malerin
 Henry Wentworth Acland (1815–1900), britischer Mediziner

 Jack Acland (Hugh John Dyke Acland; 1904–1981), neuseeländischer Landwirt und Politiker
 John Acland (1928–2006), britischer Generalmajor
 Mike Acland (* 1935), englischer Fußballspieler
 Richard Acland (Richard Thomas Dyke Acland, 15. Baronet; 1906–1990), britischer Politiker (British Common Wealth Party, Labour Party)

Siehe auch:
 Ackland